

Toponomastica
Borussia  – nome latino della Prussia

Sport
Borussia Mönchengladbach – squadra di calcio tedesca
Stadion im Borussia-Park – stadio del Borussia Mönchengladbach
 – squadra di calcio tedesca
Borussia Neunkirchen – squadra di calcio tedesca
Tennis Borussia Berlino – squadra di calcio tedesca
 – squadra di calcio tedesca
Wuppertaler SV Borussia – squadra di calcio tedesca
Borussia Düsseldorf – squadra di tennistavolo tedesca